Министерство науки, технологий и инноваций Дании отвечает за исследования, инновации и образование выше средней школы и гимназии.

Министерство ранее было известно также как Министерство науки, Министерство исследований или как Министерство исследований и технологий.

Его основная цель заключается в поощрении и координации взаимодействия между промышленностью и торговлей, центрами научных исследований и образования и укрепление промышленности и политики научных исследований.

Примечания

Ссылки 
 

Государственное устройство Дании
Дан